Ussowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Ussowitsch (* 1982), weißrussische Sprinterin
 Swjatlana Ussowitsch (* 1980), weißrussische Sprinterin